23-й розыгрыш Кубка России по мини-футболу проходил с 25 сентября 2014 года по 12 апреля 2015 года. В розыгрыше приняло участие 26 команд, в том числе 14 из Суперлиги, 7 из Высшей лиги, 3 из Высшей лиги «Б» и 2 любительских коллектива («Лара» и «Скала-Сбербанк»). Обладателем кубка в 9-й раз стало московское «Динамо», в финале дважды одолевшее «Норильский Никель» — 4:2 на выезде и 6:2 дома.

Первый этап 
25 — 28 сентября 2014 года

Группа «А» (Ишим) 
Подгруппа А-1

Подгруппа А-2

Матч за выход в 1/8 финала

«Ишим-Тюмень-2» — «Алмаз-АЛРОСА» — 1:3.

Группа «B» (Рыбное) 
Подгруппа B-1

Подгруппа B-2

Матч за выход в 1/8 финала

«Беркут» — «Факел» — 3:7.

Второй этап (плей-офф) 
Первые матчи в каждой паре проходили на площадках команд, указанных первыми, ответные — на площадках команд, указанных вторыми.

1/8 финала 
6 ноября 2014 — 28 января 2015 года

|}
«Алмаз-АЛРОСА» прошёл в следующую стадию благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

1/4 финала 
30 января — 18 февраля 2015 года

|}

1/2 финала 
3 — 11 марта 2015 года

|}

Финал 
8 — 12 апреля 2015 года

|}

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2014/2015

Ссылки 
 Статистика плей-офф Кубка России по мини-футболу 2014/15

Кубок России по мини-футболу
2014 год в мини-футболе
2015 год в мини-футболе